

Cinema 
Red Lips – film del 1928 diretto da Melville W. Brown 
Rote Lippen, Sadisterotica (Red Lips) – film del 1969 diretto da Jesús Franco
Red Lips – film del 1995 diretto da Donald Farmer

Musica 
 Red Lips – singolo di Sky Ferreira del 2012